Regmatodon är ett släkte av bladmossor. Regmatodon ingår i familjen Regmatodontaceae.

Regmatodon är enda släktet i familjen Regmatodontaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Regmatodon